Wyllie ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Wyllie (* 1944), neuseeländischer Rugbyspieler und -trainer
 Andrew Wyllie (1944–2022), britischer Pathologe
 Charles William Wyllie (1853–1923), englischer Zeichner, Aquarellist, Illustrator, Landschafts- und Marinemaler
 Douglas Wyllie (* 1963), schottischer Rugby-Union-Spieler
 George Wyllie (1921–2012), britischer Bildhauer
 Meg Wyllie (1917–2002), US-amerikanische Schauspielerin
 Peter John Wyllie (* 1930), britischer Geologe
 Tom Wyllie (1870–1943), schottischer Fußballspieler 
 William Lionel Wyllie (1851–1931), britischer Marinemaler